Cedro (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Cedro (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Cedro (stuwdam), stuwdam in de Braziliaanse deelstaat Ceará